Club Deportivo Teruel – hiszpański klub piłkarski, grający w Tercera División, mający siedzibę w mieście Teruel.

Sezony 

 7 sezony w Segunda División B
 40 sezonów w Tercera División

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1946